«Бо́стон Се́лтикс» () — американский профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Бостоне, штат Массачусетс. Выступает в Атлантическом дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). С 1995 года проводит домашние игры на «ТД-гарден».

«Селтикс» являются самой титулованной командой в НБА — c 17 чемпионствами. С 1959 по 1966 год команда восемь раз подряд выигрывала в чемпионате, что является рекордной победной серией для североамериканского профессионального спорта. Последний по счёту чемпионский титул был завоёван в 2008 году.

Команда 21 раз играла в финалах НБА, проиграв лишь 4 раза — в 1958, 1985, 1987 и 2010 годах (все проигрыши — в финальных сериях с «Лос-Анджелес Лейкерс»). Рекордной победной серией «Селтикс» стали 19 побед подряд в сезоне 2008/09 — 5-й результат в истории НБА. Наилучший показатель соотношения побед-поражений (68–14) был установлен в сезоне 1972/73; наихудший результат (15–67) — в сезоне 1996/97.

Таблица символов

Сезоны

Статистика за всё время 
Статистика, откорректированная по состоянию на конец сезона .

Примечания

Ссылки 
 

Бостон Селтикс
Бостон Селтикс